{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = Latvijas jaukto pāru čempionāts 2017/2018
|год                = 2017
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Рига
|арена              = Kērlinga halle
|дата               = 19—22 октября 2017
|посещаемость       = 
|победитель         = Ventspils Kērlinga klubs (С. Блумберга / Р. Гулбис)
|победители         = 
|титул              = 
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = 
|третий             = 
|второй             = Санта Блумберга
|первый             = Ритварс Гулбис
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Kērlinga klubs "Rīga" (И. Линде / А. Вейдеманис)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Sporta klubs "OB" (Д. Регжа / А. Регжа)
|пред               = 2016
|след               = 
}}11-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2017 () проводился с 19 по 22 октября 2017 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

В чемпионате принимало участие 11 команд.

Победителями чемпионата стала команда Ventspils Kērlinga klubs (Санта Блумберга / Ритварс Гулбис) (Санта Блумберга стала чемпионом среди смешанных пар во 2-й раз и 2-й раз подряд), победившая в финале команду Kērlinga klubs "Rīga" (Илута Линде / Арнис Вейдеманис). Бронзовые медали завоевала команда Sporta klubs "OB" (Даце Регжа / Ансис Регжа).

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разбившись на 2 группы (A — 6 команд, B — 5 команд) играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, который играется по олимпийской системе, выходят команды, занявшие первые три места в группах: команды, занявшие 1-е места, выходят напрямую в полуфиналы, где встречаются с победителями четвертьфиналов; победители полуфиналов играют между собой в финале, проигравшие — в матче за 3-е место.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|B1
!width=20|B2
!width=20|B3
!width=20|B4
!width=20|B5
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#ffc
|B1||align=left|JKK (И. Берзиня / J. Rēdlihs)      ||  * ||6:12|| 8:1|| 9:6||6:11|| 2 || 2 ||3
|- bgcolor=#cfc
|B2||align=left|KKR (S. Jeske / R. Jeske)          ||12:6||  * || 6:3|| 7:6|| 7:6|| 4 || 0 ||1
|-
|B3||align=left|KKR (M. Prozoroviča / A. Krimskis) || 1:8|| 3:6||  * || 7:9|| 5:8|| 0 || 4 ||5
|-
|B4||align=left|TKK (H. Bidiņa / K. Vilks)         || 6:9|| 6:7|| 9:7||  * || 5:9|| 1 || 3 ||4
|- bgcolor=#ffc
|B5||align=left|TKK (M. Bremane / J. Bremanis)     ||11:6|| 6:7|| 8:5|| 9:5||  * || 3 || 1 ||2
|}
  команды, выходящие напрямую в полуфиналы плей-офф
  команды, выходящие в четвертьфиналы плей-офф

 Плей-офф Четвертьфиналы. 21 октября, 19:00Полуфиналы. 22 октября, 10:00Матч за 3-е место. 22 октября, 13:30Финал.' 22 октября, 13:30''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд 2018

Спорт в Латвии в 2017 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Риге
Октябрь 2017 года